Damasias (griechisch  = Bezwinger, Besieger) bezeichnet:

 Damasios, eine Figur aus der griechischen Mythologie
 Damasias, der athenische Archon eponymos des Jahres 639/38 v. Chr.
 Damasias (Archon), der athenische Archon eponymos der Jahre 582–580 v. Chr.
 Damasias von Amphipolis, ein Olympiasieger im Jahre 320 v. Chr.